В рамках организации местного самоуправления на территории России, муниципальные районы, городские округа и муниципальные округа представляют собой муниципальные образования верхнего уровня, которые в рамках административно-территориального устройства субъектов РФ, как правило (но не всегда), соответствуют административным единицам второго уровня (районам и городам областного (краевого, республиканского, окружного) значения или посёлкам городского типа, не входящим в эти районы).

По состоянию на 1 января 2021 года, в России по данным Росстата насчитывалось 2339 муниципальных образований , в том числе 1606 муниципальных районов, 633 городских округа и 100 муниципальных округов. По обновлённым данным Росстата — 2340, 1599, 622 и 119 соответственно.

Список 
Список муниципальных районов, муниципальных и городских округов отсортирован по показателю численности населения по данным Росстата на 1 января 2021 года.

Сокращения:

В таблице городские округа выделены оранжевым цветом, муниципальные округа  — серым цветом.

Примечания 

Местное самоуправление в Российской Федерации
Списки муниципальных образований России